Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 921-es és 921A jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

921-es busz (Budapest)megszűnt
921A busz (Budapest)megszűnt szilveszteri járat

921-es busz (Győr)

921-es busz (Pécs)megszűnt